Strong Bad’s Cool Game for Attractive People — эпизодический графический квест, основанный на веб-мультфильме Homestar Runner, в котором главный герой — Strong Bad. Игра была разработана Telltale Games. Всего было выпущено пять эпизодов для Microsoft Windows и WiiWare с 11 августа 2008 г. по 15 декабря 2008 г. Он был выпущен на PlayStation 3 в Северной Америке 21 декабря 2010 года, а позднее — в других регионах. Существует также версия для OS X.

Геймплей 
Strong Bad’s Cool Game for Attractive People использует механику «point and click». Игрок играет за Strong Bad, одного из самых популярных персонажей в Homestar Runner, по мере того, как он идет по жизни, взаимодействуя с персонажами. Каждая игра содержит свою цель, которую игрок должен достичь, общаясь с персонажами и используя предметы.

Помимо механики «point and click», в каждом эпизоде есть мини-игра в аркадном стиле. Например, в первом эпизоде изображена игра под названием Snake Boxer 5. Другие функции включают настраиваемую карту, скрытые и коллекционные предметы такие как карты 3 × 5, используемые для создания комиксов Teen Girl Squad, и возможность делать снимки для отправки друзьям через WiiConnect24 или по электронной почте (в зависимости от используемой версии).

Эпизоды

Разработка 
Впервые о серии было рассказано в короткометражке Homestar Runner, опубликованной на YouTube, под названием «Strong Bad Gameways», пародии на демонстрацию безопасности перед полетом с Wii Remote. Сама игра была официально анонсирована 10 апреля 2008 года в пресс-релизе от Telltale Games. Второй сезон может быть сделан, если первый сезон хорошо продается.

По словам Марка Дарина, ведущего дизайнера сериала в Telltale Games, и Майк, и Мэтт Чепмен, создатели Homestar Runner, были очень вовлечены в процесс производства игр, даже на раннем этапе: «На этапе проектирования у нас были сеансы с ними, где они вносили свой вклад в идеи, которые в конечном итоге стали сюжетами эпизодов». Затем один из наших дизайнеров написал сценарий эпизода и передал его братьям, чтобы они пересматривали, редактировали и переписывали всё, что сочтут необходимым, чтобы всё это выглядело как Strong Bad.

Отзывы

Эпизод 1 — Homestar Ruiner 
Episode 1 — Homestar Ruiner получил умеренно положительные отзывы. Агрегаторы отзывов GameRankings и Metacritic дали версии Wii 76,76 % и 76/100, а версии для ПК 73,33 % и 73/100. IGN дал игре 8,1 из 10, с аутентичной презентацией, озвучкой, музыкой и вступительной песней, которая произвела на них наибольшее впечатление. Они также считали, что игра является обязательной для загрузки поклонниками, но чувствовали, что опыт был недолгим и не открывает никаких новых возможностей для жанра. GameSpot, напротив, полагал, что юмор мультфильма не очень хорошо подходит для приключенческой игры, и дал ей 5/10. ONM дал ей 88 %, назвав его одной из лучших игр на WiiWare на данный момент, но юмор в нем не для всех. Он был удостоен награды «Лучшая озвучка для Wii» от IGN в наградах за видеоигры 2008 года IGN также сделала её кандидатом на звание «Лучшая история» и «Лучшая игра на WiiWare», это единственный эпизод с рейтингом T.

Эпизод 2 — Strong Badia the Free 
Episode 2 — Strong Badia the Free получил положительные отзывы. Агрегаторы отзывов GameRankings и Metacritic дали ПК-версии 80,46 % и 81/100, а версии для Wii 79,36 % и 82/100. IGN, давшая игре 8.2/10, повторила их оценку из своего обзора Homestar Ruiner отметив, что эпизод будет немного длиннее и полнее, чем его предшественник, но все же очень ориентирован на фанатов. GameSpot, которому не понравился первый эпизод, дал Strong Badia the Free 7.0/10, полагая, что эпизод был заметным улучшением с более линейным и оригинальным сюжетом, и более забавные шутки, которые они чувствовали, не нуждались в поддержке слабого игрового процесса, отмеченного в его предшественнике. ONM дал ему 86 %, заявив, что, хотя это было дольше и смешнее, стратегия в конце слаба, что приводит к более низкому баллу. Тем не менее, эпизод действительно получил лучший прием из пяти.

Эпизод 3 — Baddest of the Bands 
Episode 3 — Baddest of the Bands получил положительные отзывы. Агрегаторы отзывов GameRankings и Metacritic дали версии для ПК 79,64 % и 79/100, а версию Wii — 78,82 % и 79/100. IGN дал 8.4/10, утверждая, что в нем «лучшие головоломки, с которыми столкнулся наш герой», а также «лучшая мини-игра Strong Bad на данный момент». WiiWare World дал игре 7 из 10, отметив, что хотя игра продолжает нравиться поклонникам предыдущих эпизодов, она не предлагает ничего для новых игроков.

Эпизод 4 — Dangeresque 3: The Criminal Projective 
Episode 4 — Dangeresque 3: The Criminal Projective получил положительные отзывы. Агрегаторы отзывов GameRankings и Metacritic дали версии для ПК 82,68 % и 81/100, а версии для Wii — 81,23 % и 81/100. Nintendo Life дали игре 8 из 10. Они назвали эпизод «просто лучшим эпизодом» и надеялись, что финал сезона будет еще лучше. IGN дал игре 8.5 / 10, снова восхваляя озвучку Мэтта Чепмена и музыку, а отметив то, что, по их словам, эпизод «немного более амбициозен, чем другие».

Эпизод 5 — 8-Bit is Enough 
Episode 5 — 8-Bit is Enough получил положительные отзывы. Агрегаторы отзывов GameRankings и Metacritic дали версии для Wii 84,62 % и 83/100, а версии для ПК 83,86 % и 82/100.

Примечания

Ссылки 
 Strong Bad’s Cool Game for Attractive People на сайте Telltale Games

Компьютерные игры 2008 года
Игры для macOS
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Network
Квесты Point-and-click
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры с сел-шейдерной анимацией
Игры для Wii
Игры для WiiWare
Игры для Windows